ORP „Zręczny” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez ścigacze okrętów podwodnych polskiej Marynarki Wojennej:
 ORP „Zręczny” – jednostka projektu 122bis z lat 50. XX wieku, ex-radziecki BO-296 lub BO-291
 ORP „Zręczny” (353) – jednostka projektu 912M z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy polskich okrętów